La palabra inglesa swing, en música, puede referirse a:

 El swing, un baile característico del jazz.
 El swing, un estilo concreto en el desarrollo del jazz.
 El swing, una cualidad musical.
 El swing o shuffle; un paso de baile y un ritmo musical.

Asimismo, en deporte, puede hacer referencia a:
 El swing, un movimiento rápido en forma de abanico con el que un jugador de golf, tenis, béisbol o críquet pega a la pelota con el palo, la raqueta o el bate.
 El swing, un tipo de golpe en las técnicas del boxeo.

Además, puede referirse a:
 Swing, una biblioteca gráfica para Java.